Ла́ура Ле́пистё (; ) — финская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года, чемпионка Европы 2009 года, двукратная чемпионка Финляндии (2008, 2010). В 2012 году завершила спортивную карьеру.

Лаура стала первым представителем Финляндии, победившим на чемпионате Европы по фигурному катанию в одиночном разряде (в целом же, это всего вторая золотая медаль финских спортсменов на этом соревновании: первую выиграла танцевальная пара Сусанна Рахкамо — Петри Кокко в 1995 году). Кроме того, она стала первой финской одиночницей, завоевавшей медаль чемпионата мира.

Биография 
Лаура Лепистё родилась в Эспоо, Финляндия.

Заниматься фигурным катанием начала в четыре года. Тренировалась в Эспоо, а также в , Бостоне и Таллине. Тренер — Вирпи Хорттана ().

В 2008 году стала чемпионкой Финляндии, а также бронзовым призёром чемпионата Европы в Загребе. На дебютном для себя чемпионате мира 2008 года показала очень хороший результат — стала восьмой.

В декабре 2008 года на чемпионате Финляндии 2009 года была второй, пропустив вперёд Кийру Корпи.

В январе 2009 года на чемпионате Европы, проходившем в Хельсинки, выиграла короткую программу, и, хотя проиграла произвольную программу итальянке Каролине Костнер, по сумме баллов осталась первой. Лаура Лепистё стала первой финской фигуристкой, выигравшей чемпионат Европы в женском одиночном катании. По опросу журналистов, итоги которого были подведены в начале 2010 года, Лаура стала второй среди лучших спортсменок Финляндии 2009 года.

В январе 2010 года на чемпионате Европы в Таллине Лаура была третьей как в короткой, так и в произвольной программе, но в итоге стала второй. На Олимпийских играх она получила очень высокие баллы за произвольную программу, что позволило ей занять в Ванкувере 6-е место. На чемпионате мира 2010, проходившем в Турине, Лаура завоевала бронзовую медаль.

В сентябре 2010 года поступила в школу экономики Университета Аалто (), расположенного в Хельсинки, заявив, однако, что в ближайшие годы собирается сосредоточиться на фигурном катании.

В декабре 2010 года было объявлено, что Лепистё не будет выступать на национальном чемпионате и в январе на европейском первенстве из-за травмы ахиллова сухожилия. 25 января 2011 года было объявлено, что Лаура включена в сборную Финляндии (как и Кийра Корпи) для участия в чемпионате мира, который должен был пройти в марте в Токио, однако в начале марта во время тренировки она получила травму спины и 7 марта появилось сообщение, что она не сможет поехать и на чемпионат мира. В следующем сезоне, 2011—2012, Лаура была заявлена на турнир Finlandia Trophy и этапы Гран-при, но снялась с этих турниров из-за череды травм. В ноябре 2011 года спортсменкой было принято решение о пропуске второго подряд сезона.

В феврале 2012 года Лепистё вместе с такими звёздами, как Евгений Плющенко, приняла участие в ледовом шоу в Пхеньяне, посвящённом дню рождения Ким Чен Ира, лидера КНДР. Это коммерческое выступление подверглось жёсткой критике в финских средствах массовой информации и социальных сетях. Сама Лепистё от комментариев по этому поводу отказалась, однако её менеджер Эркки Алая заявил, что в поступке Лепистё не было политики и она «не поддерживает диктатора».

25 марта 2012 года объявила о завершении спортивной карьеры.

Личная жизнь 
11 июля 2015 года вышла замуж за Томми Хуовинена. 19 июля 2021 года у супругов родился сын.

Разное 
Во время своей спортивной карьеры Лаура в качестве своих хобби указывала музыку и катание на сноуборде.

Слово lepistö (от leppä — ольха) переводится с финского, как «ольшаник» (заросли ольхи).

 (1908—1975), двоюродный дедушка Лауры, был известным финским актёром и режиссёром.

Программы

Спортивные результаты 

 J = юниорский уровень

Примечания

Ссылки 

 Лаура Лепистё на сайте Espoon Jäätaiturit

Родившиеся в Эспоо
Фигуристы Финляндии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года